Мартин Смит (17 декабря 1946 года — 2 марта 1997) — барабанщик музыкальных групп Gentle Giant и Simon Dupree and the Big Sound. Смит играл на первых двух альбомах Gentle Giant, Gentle Giant и Acquiring the Taste, после чего его в группе сменил барабанщик Малкольм Мортимор. Смит был многосторонним барабанщиком, специализирующемся в игре в джазовом и блюзовом стилях.

Смит умер 2 марта 1997 года в возрасте 50 лет от внутреннего кровоизлияния; по все видимости, он очень страдал заболеванием крови на протяжении 5 последних лет. Он перестал играть на ударных только за 2 месяца до своей смерти. На его похоронах присутствовало 150 человек, в том числе многие коллеги-музыканты, а также написавший Смиту панегирик Гордон Хаскелл (известный по раннему составу группы King Crimson).

Список литературы